Аспроклисия може да се отнася за:

 Бела църква с гръцко име Аспроклисия, село в дем Хрупища, Гърция;
 Аспроклисия, село в дем Метеора, Гърция.